Тепла:

 Тепла — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.
 Тепла — город в районе Хеб Карловарского края Чехии.
 Тепла — река в Чехии, река протекает по территории Карловарского края.